Grand Prix Belgii 1997 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 55. Grand Prix Belgii, 44 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 12 w sezonie 1997 po raz 43. na torze Spa-Francorchamps. W odbywającym się 24 sierpnia 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł Michael Schumacher

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Belgia
1997
1997 w Belgii